Oriskany (New York), plaats in Oneida county
 Oriskany-kreek, rivier in de staat New York
 Slag bij Oriskany (1777), gevecht tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
 USS Oriskany (CV-34), Amerikaans vliegdekschip